Marrón puede referirse a:

 el marrón, pardo o castaño, cualquiera de varios colores rojos a amarillos anaranjados, oscuros y poco saturados, semejantes a la coloración más característica de la madera, de la tierra o del pelaje del oso pardo;
 la castaña confitada o castaña glaseada (en francés, marron glacé), golosina habitual en las gastronomías italiana y francesa;
 la crema de castañas (en francés, crème de marrons), especialidad gastronómica inventada en 1885 por el industrial francés Clément Faugier;
 el marrón FK, colorante sintético empleado en la industria alimentaria;
 el marrón HT o pardo HT, colorante sintético empleado en la industria alimentaria;
 Jorge Marrón Martín (n. 1980), más conocido como Marron, actor y guionista español;
 Jorge Marrón, locutor de radio y actor secundarios de televisión mexicano;
 Marrón, localidad del municipio de Ampuero, en la comunidad autónoma de Cantabria (España);
 el marrón Van Dyke, proceso fotográfico antiguo que proporciona tonos marrones a las imágenes;
 Marrón Glacé, telenovela chilena de 1993;
 Marrón Glacé, el regreso, telenovela chilena de 1996.